Открытый чемпионат Катара 2012 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл со 2 по 7 января.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Тсонга выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 8й за карьеру.
 Монфис выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 16й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Полашек выигрывает свой первый в году и 8й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Росол выигрывает свой первый в карьере парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара среди мужчин

 Мировой тур ATP 2012 года

 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2012

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

Катар
Теннис
Январь 2012 года
2012